Gemma kan avse:

 Gemma – en stjärna (α Coronae Borealis) i stjärnbilden Norra kronan, se Alphecca 
 Gemma (musslor) – ett släkte av venusmusslor
Lac Gemma – en sjö i Quebec, Kanada
Gemma di Vergy – en opera av Gaetano Donizetti

Namn
 Gemma – ett kvinnonamn samt personer med namnet

Mansnamn
 Gemma Frisius (1508-1555), nederländsk läkare, matematiker, astronom och geodet.

Efternamn
 Giuliano Gemma (1938-2013), italiensk skådespelare.